Dipòsit o Depòsit, lloc tancat on s'acumulen o emmagatzemen materials, líquids o substàncies. Dipòsit, lloc on es desen objectes
 Dipòsit de documents o Biblioteca digital
 Sitja, dipòsit per a desar-hi cereals o grans
 Aljub, dipòsit d'obra per a guardar aigua potable
 dipòsit de combustible contenidor segur per a líquids inflamables

 contenidor, envàs terciari utilitzat per al transport intermodal eficient de mercaderies

 Dipòsit d'Arxius de Cervera, arxiu instal·lat a l'antiga Universitat de Cervera 

 Dipòsit bancari, acumulació de diners en una banca per part d'un client 
 Dipòsit legal, lloc on es registren i acumulen les obres impreses i audiovisuals de manera oficial
 Dipòsit d'expansió, element utilitzat en circuits de calefacció 
 Dipòsit de llavors, lloc per a emmagatzemar llavors com un recurs de reserva genètica o alimentària
 Dipòsit d'instruments''', acte pel qual un estat lliura el document acreditatiu de la seva voluntat de considerar-se vinculat a un tractat internacional a l'òrgan d'un altra organització internacional designats com a dipositaris